Personer med efternamnet Hamann:

 A. P. Hamann (död 1977), amerikansk politiker
 Brigitte Hamann (1940–2016), historiker
 Dietmar Hamann (född 1973), tysk fotbollsspelare 
 Evelyn Hamann (1942–2007), skådespelare
 Joachim Hamann (1913–1945), tysk SS-man
 Johann Georg Hamann (1730–1788), tysk teolog och filosof
 Otto Hamann (född 1882), österrikisk läkare och filosof
 Helmut Hamann (1912–1941), tysk friidrottare
 Steffen Hamann (född 1981), basketspelare

Se även
 Hamann Motorsport
 Hamann-turbin

Tyska efternamn